Попина — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Попина — деревня в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии.
 Попина — село в Силистренской области Болгарии.

Другое 
 Попина — древнеримское питейное заведение, городская таверна